Общественное радио — сегмент общественного телерадиовещания
 Общественное радио Армении
 Общественное радио (Украина)
 Общественное радио США